Волас има више значења:
 Округ Волас (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Волас (Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Волас (Јужна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Волас (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Волас (Луизијана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана
 Волас (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Волас (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Волас (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Волас (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Волас (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Волас (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина